

Patronyme 
 Anne Distel (née en 1947), conservateur général au Musée d'Orsay.
 Barbara Distel (née en 1943), ancienne directrice du Mémorial du camp de concentration de Dachau.
 Céline Distel (née en 1987), athlète française spécialiste du 100 mètres.
 Marjorie Distel (née en 1977), nageuse française.
 Sacha Distel (1933-2004), guitariste, compositeur et chanteur français.

Prénom 
 Distel Zola (né en 1989), footballeur international congolais.

Lieu 
 Sint-Joris-ten-Distel, une section de la commune belge de Beernem.
 Die Distel, cabaret berlinois.

Homonymie
Homonymie de patronyme